FUB est un sigle qui peut désigner :
 Fédération française des usagers de la bicyclette, une association française dont l'objectif est d'encourager l'utilisation de la bicyclette ;
 Fédération uruguayenne de boxe (Federación Uruguaya de Boxeo), l'instance gérant la boxe anglaise en Uruguay.